Nowyj Wysselok (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Nowyj Wysselok (Hadjatsch), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hadjatsch
 Nowyj Wysselok (Hlobyne), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne